Vresse-sur-Semois is een gemeente in de provincie Namen in België. De Semois meandert van oost naar west door de gemeente, en stroomt via Vresse-sur-Semois Frankrijk binnen. De gemeente telt ruim 2.500 inwoners. Het is de enige Belgische gemeente waar het Champenois gesproken wordt.

Kernen
Vresse-sur-Semois telt 12 deelgemeenten. De dorpen Bohan, Membre, Vresse, Laforêt, Chairière, Mouzaive en Alle liggen langs de Semois. De dorpjes Bagimont, Pussemange en Sugny liggen in het zuidwesten, nabij de Franse grens. Nafraiture, en Orchimont liggen in het noorden.

Op grondgebied Orchimont ligt het gehuchtje Hérisson.

Nabij het dorpje Bohan bevinden zich de geruïneerde resten van het voormalig vakantiepark Les Dolimarts. Dit park beleefde zijn hoogtijdagen in de jaren '60 en '70, maar kwam later in verval. 
Het inmiddels volledig verlaten park biedt een treurig aanzicht. Vandalisme heeft het park vanaf het begin van het millennium verder in verval gebracht.

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen
1970: Aanhechting van Laforêt en Membre in 1965

Demografische evolutie van de fusiegemeente

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Vresse-sur-Semois

Externe links
  Website van de gemeente